Deutsche Eishockey Liga – niemiecka liga hokeja na lodzie;
 Gwiazdozbiór Delfina – gwiazdozbiór nieba północnego położony;
 Port lotniczy Indiry Gandhi w Delhi – port lotniczy w Delhi;